NGC 5606 (другие обозначения — OCL 922, ESO 134-SC3) — рассеянное скопление в созвездии Центавр.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

5606
Центавр (созвездие)
Рассеянные скопления